Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Бостон селтиксе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Ф

Х

Џ

Ш 

Кошаркаши Бостон селтикса
Списак кошаркаша НБА клубова